Daniele Di Resta – arbitro di calcio a 5 italiano
 Isabella Di Resta – architetto italiano
 Marino Di Resta – militare italiano
 Paul di Resta – pilota automobilistico britannico